Trégourez (en bretó Tregourez) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 944 habitants. Limita amb els municipis de Coray, Edern, Langolen, Laz i Leuhan.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Châteaulin